

Miejscowości w i ich czxęści w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Koło Cmentarza – część kolonii Błoto w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz
 Koło Cmentarza – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Słupia

Zobacz też 
 Pod Cmentarzem, Za Cmentarzem